El Encanto puede referirse a:
 El Encanto, un corregimiento departamental colombiano perteneciente al departamento de Amazonas.
 El Encanto, antiguo almacén de departamentos en La Habana, Cuba.
 El Encanto, una catarata en el departamento boliviano de Santa Cruz.
 El encanto, película argentina de 2020 dirigida por Juan Sasiaín y Ezequiel Tronconi.
 Laguna El Encanto, un cuerpo de agua superficial en la Región de O'Higgins de Chile.